Botequim ist der Name folgender Orte:

 Botequim (Charneca da Caparica), Gemeinde Charneca da Caparica, Kreis Almada, Portugal
 Botequim (Riachos), Gemeinde Riachos, Kreis Torres Novas, Portugal

Botequim (dt.: Schenke) ist auch der Name einer Bar in Lissabon:
 Botequim (Lissabon)